Gerhard Stoltenberg a été à la tête de plusieurs gouvernements du Land de Schleswig-Holstein :
 Cabinet Stoltenberg I
 Cabinet Stoltenberg II
 Cabinet Stoltenberg III

voir aussi